Villa Trissino (Cricoli)
 Villa Trissino (Meledo di Sarego)